Santa Helena puede hacer referencia a:
 Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino I el Grande.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Santa Helena, ciudad del estado de Goiás (Brasil).
 Santa Helena, ciudad del estado de Maranhão (Brasil).
 Santa Helena, ciudad del estado de Paraíba (Brasil).
 Santa Helena, ciudad del estado de Paraná (Brasil).
 Santa Helena, ciudad del estado de Santa Catarina (Brasil).
 La playa Santa Helena, playa de la ciudad de Torres, en el estado de Río Grande del Sur (Brasil).
 El barrio Santa Helena, barrio del municipio de Coronel Fabriciano, en el estado de Minas Gerais (Brasil).
 El barrio Santa Helena, barrio del sur de Santiago de Cali (Colombia).
 La isla Santa Helena, isla en la desembocadura del río San Lorenzo, en Quebec (Canadá).
 El monte Santa Helena, volcán en el estado de Washington (Estados Unidos).